La crête buccinatrice est une crête osseuse de la mandibule, qui passe de la base de la  processus coronoïde à la région de la troisième molaire. Le muscle buccinateur s'insère au niveau de cette crête.

Notes et références 

Anatomie humaine